Warwick är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Mauricie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Warwick ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Warwick är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Mont Gleason,  meter över havet,  km sydost om Warwick. Närmaste större samhälle är Victoriaville,  km norr om Warwick.

Omgivningarna runt Warwick är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Warwick är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec